Władysław Pawelec (ur. 1906, zm. 2007) – polski kompozytor muzyki rozrywkowej i skrzypek. 
 Władysław Pawelec (ur. 1923, zm. 2004) – polski fotograf,  członek ZPAF.